Höllenfahrt steht für:

 Höllenfahrt Christi, siehe Abstieg Christi in die Unterwelt
 Höllenfahrt (1960), US-amerikanischer Spielfilm
 Tatort: Höllenfahrt, deutscher Fernsehfilm (2009)

Siehe auch:
 Höllenfahrt nach Golden City, spanischer Spielfilm (1964)
 Die Höllenfahrt der Poseidon, US-amerikanischer Spielfilm (1972)
 Höllenfahrten